Die 1. Tour of Guangxi 2017 war ein Straßenradrennen in der Volksrepublik China. Das Etappenrennen fand vom 19. bis zum 24. Oktober 2017 statt. Zudem gehörte das Radrennen zur UCI WorldTour 2017 und war dort das 38. und letzte von 38 Rennen dieser Serie.

Gesamtsieger wurde der Belgier Tim Wellens von Lotto Soudal.

Teilnehmende Mannschaften

Etappen

1. Etappe 
Nach neun Kilometer setzten sich vier Fahrer vom Feld ab: Silvan Dillier (Schweiz/BMC), Rémi Cavagna (Frankreich/Quick Step), Andrij Hrywko (Ukraine/Astana) und Nicholas Dougall (Südafrika/Dimension Data). Die Gruppe hatte maximal eine Minute Vorsprung. Bis auf Cavagna waren alle weiteren Ausreißer 20 Kilometer vor dem Ziel gestellt. Indes gewann Cavagna 13 Kilometer vor dem Ziel die letzte Bergwertung und aus dem Feld heraus attackierte Jonathan Lastra (Spanien/Caja Rural), der zu ihm auffuhr. Die beiden wurden 10 Kilometer vor dem Ziel wieder eingeholt und es kam zum Massensprint. Im Massensprint war Fernando Gaviria (Kolumbien/Quick Step) der Schnellste vor Dylan Groenewegen (Niederlande/LottoNL). Gaviria übernahm die Gesamtführung.

2. Etappe 
Nach 30 Kilometer stand die Spitzengruppe des Tages mit Silvan Dillier (Schweiz/BMC), Meiyin Wang (China/Bahrain-Merida) und Jonathan Lastra (Spanien/Caja Rural). Sie hatten maximal vier Minuten Vorsprung. Dillier sicherte alle drei Sprint- und die beiden Bergwertungen unterwegs. Fünf Kilometer vor dem Ziel waren die drei Ausreißer gestellt. So kam es wie am Vortag zum Massensprint. Wieder gewann Fernando Gaviria (Kolumbien/Quick Step) vor Max Walscheid (Deutschland/Sunweb). Gaviria verteidigte dadurch die Gesamtwertung.

3. Etappe 
Nach wenigen Kilometern konnte sich Nuno Bico (Portugal/Movistar), Daniel Oss (Italien/BMC) und Jack Haig (Australien/Orica) absetzen. Die Gruppe bekam bis zu zwei Minuten Vorsprung und war bereits 80 Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Anschließend gab es weitere Attacken, u. a. von Lawson Craddock (USA/Cannondale Drapac) und Matej Mohorič (Slowenien/UAE Team Emirates). Die beiden hatten maximal eine Minute Vorsprung und waren fünf Kilometer vor dem Ziel gestellt. So kam es abermals zum Massensprint. Es gewann im Fotofinish Gaviria vor Walscheid. Gaviria behielt die Gesamtführung.

4. Etappe 
Nach zehn Kilometern setzten sich Victor Campenaerts (Belgien/LottoNL), Lennard Hofstede (Niederlande/Sunweb), Pawel Kotschetkow (Russland/Katusha Alpecin) und Antonio Molina (Spanien/Caja Rural) ab. Bis zu sieben Minuten Vorsprung hatte die Spitzengruppe. Allerdings waren die Ausreißer des Tages sechs Kilometer vor dem Ziel gestellt worden. Zu Beginn des Schlussanstiegs verlor der Gesamtführende Gaviria den Anschluss und gab damit das Führungstrikot ab. Zwei Kilometer vor dem Ziel griff Nicholas Roche (Irland/BMC) an. Ihm konnten nur Tim Wellens und Bauke Mollema (Niederlande/Trek) folgen. Die Bergwertung gewann zwar Roche, aber anschließend bei der weiter ansteigenden Zielankunft konnte er Wellens und Mollema nicht mehr folgen. Den Sprint zwischen Wellens und Mollema gewann Wellens, der gleichzeitig die Gesamtführung übernahm.

5. Etappe 
Erst nach rund 60 Kilometern konnten sich Daniel Oss (Italien/BMC), William Clarke (Australien/Cannondale Drapac) und Fabricio Ferrari (Uruguay/Caja Rural) vom Hauptfeld lösen und in der Folge bis zu 5:30 Minuten an Vorsprung herausfahren. 35 Kilometer vor dem Ziel in der letzten Bergwertung des Tages attackierten Nicholas Roche (Irland/BMC), Wout Poels (Niederlande/Sky), Bauke Mollema (Niederlande/Trek) und Jesús Herrada (Spanien/Movistar) den Gesamtführenden Tim Wellens (Belgien/Lotto Soudal), der der Attacke folgen und sich nicht abschütteln ließ. Die fünf fuhren zu Oss auf, da die weiteren Ausreißer zurückfielen. Wenige Kilometer vor dem Ziel wurde die Gruppe eingeholt und es kam zum Massensprint. Diesen gewann Dylan Groenewegen (Niederlande/LottoNL) vor Fernando Gaviria (Kolumbien/Quick Step). Wellens verteidigte die Gesamtführung.

6. Etappe 
Wenige Kilometer nach dem Start setzten sich Daniel Oss (Italien/BMC), Jon Irisarri (Spanien/Caja Rural) und Meiyin Wang (China/Bahrain-Merida) vom Feld ab und hatten bis zu vier Minuten Vorsprung. Oss sammelte die nötigten Punkte für Bergwertung unterwegs und gewann damit diese. Sieben Kilometer vor dem Ziel waren die drei Ausreißer gestellt. Fernando Gaviria gewann im Massensprint seine vierte Etappe bei dieser Rundfahrt vor Niccolò Bonifazio (Italien/Trek). Tim Wellens (Belgien/Lotto Soudal) behielt die Gesamtführung und gewann die gesamte Rundfahrt.

Gesamtwertung

Wertungen im Tourverlauf

Einzelnachweise

Weblinks 
Offizielle Website

2017
Radrennen 2017